A 37.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 3 de maio a 8 de maio de 1983 com um percurso de 826,7 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Bulle, e final em Vernier.

O vencedor foi o irlandês Stephen Roche, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1983
1983 na Suíça
1983 no ciclismo